Pierre Tritz (1914-2016), prêtre jésuite français
 Stéphane Tritz (né en 1987), footballeur français
 Sarah Tritz (née en 1980), plasticienne et commissaire d'exposition française